Lützen steht für:

 Amt Lützen, eine Verwaltungseinheit des Fürstentums Sachsen-Merseburg
 Lützen, eine deutsche Stadt in Sachsen-Anhalt
 Schauplatz der Schlacht bei Lützen im Jahre 1632

Lützen ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Lützen (* 1969), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Elinborg Lützen (1919–1995), färöische Grafikerin
 Hanna Lützen (* 1962), dänische Autorin und Übersetzerin
 Jesper Lützen (* 1951), dänischer Mathematikhistoriker
 Jørgen Lützen (* 1935), dänischer Zoologe
 Uwe Lützen (* 1935), deutscher Verwaltungsjurist